Барвінок — рід рослин
 «Барвінок» — український дитячий журнал
 «Барвінок» — західноукраїнська торгова мережа
 «Барвінок» — ансамбль українського народного танцю (м. Вінниця)
 «Барвінок» — народний аматорський ансамбль пісні і танцю у м. Знам'янка, Кіровоградська обл.
 «Барвінок» — центр дошкільного навчання у Йонкерсі (США).
 «Барвінок» — ансамбль народної музики Львівської Залізниці.

Андроніми 

 Барвінок Борис Володимирович — український інженер, автор наукових творів, жертва сталінських репресій
 Барвінок Володимир Іванович — український історик, діяч УНР
 Барвінок Ганна — українська письменниця, насправді — Олекса́ндра Михайлівна Білозерська-Куліш.
 Іван Барвінок — засновник міста Барвінкове, видатний козак часів 17 ст.

Топоніми

Села:
 Барвінок — Волинська область, Луцький район
 Барвінок — Дніпропетровська область, Криничанський  район
 Барвінок — Дніпропетровська область, Солонянський  район
 Барвінок — Закарпатська область, Ужгородський  район
 Барвінок — Херсонська область, Білозерський район
 Барвінок — Черкаська область, Звенигородський  район
Озеро:
 Барвінок — озеро у Львівській області біля міста Новий Розділ

Барвінок — зупинний пункт Херсонської дирекції Одеської залізниці

Барвінок () — село, Підкарпатське воєводство, Кросненський повіт

Українські прізвища